Кропи — село в Україні, Львівська область, Львівський район
 Кропи — озеро в Білорусі, Вітебська область